Субура (, от этр. spura — «город») — в античности название района Древнего Рима.
Субура, располагавшаяся в низине между холмами Эсквилин, Виминал, Квиринал и Циспий, являлась оживлённым местом, населённым в основном бедняками, с большим количеством притонов. 

Жилищные условия в районе были отчасти очень стеснёнными, как описывают Ювенал и Марциал. Античные авторы описывают Субуру как опасную, шумную, сырую и грязную, с множеством торговцев и проституток.
Через Субуру проходила clivus Suburanus, соединявшая Аргилет () и Эсквилинские ворота ().

См. также 
 Субура (фильм) (2015)

Примечания

Литература 
 Filippo Coarelli: Rom. Ein archäologischer Führer. Zabern, Mainz 2000, ISBN 3-8053-2685-8, S. 214—215.

География Древнего Рима